El término Homps puede referirse a:

 Homps, comuna francesa situada en el departamento del Aude.
 Homps, comuna francesa situada en el departamento de Gers.